Chapeau! (tussenwerpsel)
Chapeau! (restaurant)